Волкерс-Ки () — остров, расположенный на краю островов Абако и входящий в состав Багамских Островов.

География 
Площадь острова 15 км², длина 1,3 км, ширина от 88 до 485 м. Висота над уровнем моря — 1 м.

Волкерс-Ки — самый северный остров Багамских островов.

Административное деление 
В административном отношении относится к району Гранд-Ки. На острове расположен городок Волкерс-Ки-Таун.

Туризм 
Остров популярен благодаря спортивному рыболовству и дайвингу.

В 2002 году морская зона у берегов Волкерс-Ки была объявлена национальным парком.

Примечания

Ссылки 
 
 Abaco Islands website 

Острова Багамских Островов
Острова Абако